Милевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Милевичи — деревня в Житковичском районе Гомельской области.
 Милевичи — деревня в Мостовском районе Гродненской области.

См. также 
 Новые Милевичи — деревня в Житковичском районе Гомельской области.